Maar steht für:

 Maar, vulkanische Mulde
 Maar (Feuchtgebiet), sumpfiges Gelände oder Gewässer

Orte:

 Maar (Lauterbach), Stadtteil von Lauterbach in Hessen
 Maarviertel, ein Teil des Stadtbezirks Trier-Nord

Personen, auch mit dem Namen Van der Maar:

 Anne Maar (* 1965), deutsche Kinderbuchautorin
 Bénédicte Van der Maar (* 1968), französische Fotografin
 Christa Maar (1939–2022), deutsche Kunsthistorikerin und Stifterin
 Dora Maar (1907–1997), französische Fotografin und Malerin
 Marc de Maar (* 1984), niederländischer Radrennfahrer
 Michael Maar (* 1960), deutscher Germanist
 Nele Maar (* 1938), deutsche Kinderbuchautorin
 Paul Maar (* 1937), deutscher Kinderbuchautor

Siehe auch:
 Doe Maar, niederländische Popgruppe
 Mahr (Begriffsklärung)
 MAR (Begriffsklärung)